Bartkowski peut désigner :

 Matt Bartkowski (1988-), joueur américain de hockey sur glace
 Steve Bartkowski (1952-), joueur américain de football américain

Homonymie de patronyme